Stazione meteorologica di Novara Cameri
Stazione meteorologica di Novara Centro